Халупа — невелика убога житлова будівля; злиденна хата.

Топонім 
 Халупа — кашубська осада в Поморському воєводстві Польщі.

Див. також 
 Халупа (прізвище)

Примітки